Kalendarium historii Nauru – uporządkowany chronologicznie, począwszy od czasów najdawniejszych aż do współczesności, wykaz dat i wydarzeń z historii Nauru.

 I tys. p.n.e. – Nauru zostało zamieszkane przez Mikronezyjczyków i Polinezyjczyków
 1798 – Nauru zostało odkryte przez Johna Fearna podczas jego podróży z Nowej Zelandii do Chin. Wyspę nazwał Wyspą Przyjemną (Pleasant Island)
 1878–1888 – wojna międzyplemienna
 1888 – Cesarstwo Niemieckie zajęło Nauru, nazywając ją Nauru
 1888 – z Wysp Gilberta przybyli chrześcijanie na Nauru
 XIX w. – w okolicach wyspy pojawili się amerykańscy i europejscy wielorybnicy
 1900 – Albert Ellis odkrył, że powierzchnia wyspy składa się z ptasiego guana
 1906 – australijska firma Pacific Phosphate uzyskała od Niemiec zgodę na wydobycie fosforytów
 6 listopada 1914 – Australia zajęła Nauru
 1920 – Nauru zostało terytorium mandatowym Ligi Narodów pod administracją Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii
 1923 – Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia podpisały Umowę ws. Wysp Nauru, na mocy której utworzono Brytyjską Komisję ds. Fosforytów (British Phosphate Commision)
 1940 – niemiecki krążownik pomocniczy Komet ostrzelał wyspę oraz zatopił u wybrzeży Nauru 5 statków handlowych
 1941 – przeprowadzono ewakuację pracowników British Phosphate Commision po zajęciu Wysp Gilberta przez Japonię
 26 sierpnia 1942–13 września 1945 – okupacja Nauru przez Japonię, wywóz mieszkańców do obozów pracy na wyspie Truk
 1943 – Amerykanie zbombardowali zakłady wydobywcze fosforytów
 1943 – przymusowo przesiedlono 1200 Naurańczyków na Wyspy Chuuk
 13 września 1945 – do Nauru dopłynęła australijska fregata HMAS Diamantina
 styczeń 1946 – repatriacja Naurańczyków
 1946–1968 – okres posiadania przez wyspy statusu terytorium powierniczego ONZ pozostającego pod administracją Australii
 styczeń 1966 – powołano na Nauru rząd
 29 stycznia 1968 – Nauru przyjęło konstytucję
 31 stycznia 1968 – Nauru uzyskało niepodległość w ramach brytyjskiej Wspólnoty Narodów
 1970 – Nauru przejęło pełną kontrolę nad wydobyciem fosforytów
 1993 – w wyniku umowy Australia rozpoczęła płacić odszkodowania za zniszczenie środowiska na Nauru (jednorazowe 57 mln dolarów australijskich oraz 2,5 mln dolarów corocznie)
 1999 – Nauru zostało członkiem ONZ
 2000 – Australia przekazała 2 mln dolarów australijskich w zamian za przyjęcie uciekinierów, których nie chciała na swoim terytorium
 2001 – z powodu problemów finansowych Nauru zrezygnowało z organizacji Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów
 9 marca 2003 – zmarł prezydent Nauru Bernard Dowiyogo
 2004 – w wyniku kłopotów finansowych rząd Australii przejął finanse Nauru
 2011 – kryzys polityczny
 24 października 2014 – Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Nauru

Przypisy 

 
Nauru